Jarkko Ruutu, född 23 augusti 1975 i Vanda, är en finländsk före detta ishockeyspelare som sist spelade för EHC Biel i NLA.

Ruutu började sin karriär med HIFK i finska FM-ligan säsongen 1996-97, han blev draftad som den 68:e spelaren av  Vancouver Canucks 1998.

Jarkko Ruutu är känd för sina hårda tacklingar och under NHL-lockouten 2004/2005 när han spelade för HIFK så slog han nytt rekord i antal utvisningsminuter under en säsong (215 minuter). (rekordet har senare slagits av Matt Nickerson)

Ruutus två yngre bröder Tuomo och Mikko är också ishockeyspelare. Kusinen Raul Ruutu är basist i Sunrise Avenue. Ruutus syssling är Hanno Möttölä, Finlands mest framgångsrika basketspelaren.

Statistik

Källor
Jarkko Ruutu HockeyDB
Ruutu slutar

Finländska ishockeyspelare
Finländska olympiska silvermedaljörer
Födda 1975
Levande personer
Män
Spelare i Jokerit
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Vancouver Canucks
Personer från Vanda
Spelare i Kansas City Blades
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Olympiska silvermedaljörer 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Ishockeyspelare i Michigan Tech Huskies
Alumner från Michigan Technological University
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft